Лубенська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Лубни Полтавської області

 Лубенська вулиця — вулиця в селі Горошине.
 Лубенська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Лубенська вулиця — вулиця в смт Згурівка.
 Лубенська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Лубенська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Лубенська вулиця — вулиця в місті Хорол.
 Лубенська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці